Ribadesella kan syfta på:

Spanien 

 Ribadesella (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Ribadesella (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,